Кату́нь () — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км².

Физико-географическая характеристика 

Катунь берёт начало на южном склоне Катунского хребта у подножия горы Белухи, у южной оконечности ледника Геблера.

По общему характеру долины, река делится на три участка: Верхняя Катунь — от истока до реки Коксы, длиной 186 км; Средняя Катунь — от Коксы до реки Большой Сумульты, длиной 206 км; Нижняя Катунь — от Большой Сумульты до слияния с Бией, длиной 296 км.

На верхнем участке река огибает Катунский хребет с южной и западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м. На этом участке Катунь принимает множество притоков с южного и западного склонов Катунского хребта, а также с хребтов Листвяга и Холзун. Леса здесь представлены черневой тайгой.

Средняя Катунь, от Коксы до Большой Сумульты, проходит в области высоких горных хребтов. Общее падение на этом участке — около 400 метров. Здесь в реку впадают главнейшие притоки с ледниковым питанием: Мульта, Кураган, Кучерла, Аккем, Аргут и Чуя. Ниже посёлка Тюнгур до реки Аргут Катунь течёт в порожистом ущелье. От Аргута до реки Чуя и несколько ниже, она протекает среди высоких террас и бомов. По составу лесной растительности на среднем участке Катуни доминирует лиственница.

Нижняя Катунь, от Большой Сумульты до устья, располагается в области среднегорья и низкогорья. Общее падение реки — около 400 м. Преобладающий характер долины — всё более широкое развитие террас. Из притоков на этом участке наиболее значительными являются реки Чемал и Сема. Склоны долины заняты, в основном, лиственницей. Начиная от устья Сумульты появляется сосна.

Ниже села Майма Катунь приобретает характер степной реки. Общее падение водотока от истока до устья — 2000 м, чем и определяется большая скорость течения — 5−6 м/сек.

Катунь, сливаясь с Бией в 19 км к юго-западу от города Бийска, образует Обь, одну из самых крупных рек Сибири. Река пересекает территории с различными климатическими условиями, имея направление течения с юга на север. Общая климатическая тенденция в долине реки характерна тем, что на юге климат холоднее и суше, а на севере теплее, где наблюдается большее количество осадков. Речные долины подвержены ветрам, там часто случаются бураны, заваливающие дороги снегом. В районе горных хребтов зимы спокойные и снежные. Толщина снега на лесных склонах может достигать полутора метров.

Геологическое строение долины Катуни весьма разнообразно как по составу, так и времени образования — от самых древних протерозойских пород до современных. Доминируют сланцы, граниты, известняки, мраморизованные известняки. Для реки характерны поймы умеренного распространения, которые располагаются вдоль русла. Имеют место множество островов с основой из галечника, песчаника и реже — скалистого субстрата, покрытых практически девственными лесами.

Вода Катуни относится к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой группы. Превышение ПДК по тяжёлым металлам не наблюдается. Исключение составляет ртуть. По иону ртути максимальное превышение составляет 3 ПДК и наблюдается в паводковый период, когда ионы ртути транспортируются по склону реки взвешенными частицами. Когда рассматривалась возможность строительства Катунской ГЭС, бассейн реки был исследован более тщательно. Учёные выяснили, что наибольшее содержание ртути локализовано в пределах Акташского и Чаган-Узунского месторождений. Были обнаружены характерные значения концентраций растворённой формы ртути в воде, от нескольких десятых до нескольких единиц микрограмм на литр (максимально отмеченное значение — 917 мг/кг). Присутствие ртути в воде Катуни объясняется тем, что к бассейну реки Катунь примыкают Курайская и Сарасинская ртутно-рудные зоны, составляя довольно значительный процент от площади водосбора.

Река Катунь обладает мощностью 4 млн кВт с возможной выработкой электроэнергии около 31 млрд кВт⋅ч в год. На реке проходит множество сплавов разных категорий. По долине Катуни на значительном протяжении идёт Чуйский тракт.

В течение года река меняет свой цвет: весной и летом мелкая порода из-под ледников Алтая окрашивает её в грязно-молочный цвет, а ближе к осени она становится более прозрачной, с бирюзовым оттенком из-за зелёнокаменной формации песчаников в верхнем и среднем течениях.

Гидрология 

В бассейне реки насчитывается более 800 ледников общей площадью 625 тыс. км², поэтому ледниковое питание играет существенную роль. Средний годовой расход воды у населённого пункта Сростки (53 км от устья) 626 м³/с. Замерзает в верховьях в декабре, в низовьях — в конце ноября, вскрывается в первой половине апреля.

Притоки 

Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 км. Самые многоводные притоки принимает в верхнем и среднем течении на территории Республики Алтай. Основные притоки:

 8 км: Каменка (левый, длина 110 км),
 21 км: Талица
 40 км: Кокша
 42 км: Талица (Карасук)
 53 км: Дубровка
 61 км: Березовка
 80 км: Иша (правый, длина 162 км),
 97 км: Алгаир
 102 км: Майма (правый, длина 60 км),
 113 км: Ая
 119 км: Соузга
 127 км: Устюба
 158 км: Камышла
 162 км: Сема (левый, длина 88 км).
 167 км: Шашкулар
 168 км: Чепош
 174 км: Емурла
 186 км: Узнезя
 186 км: Анос
 187 км: Куюм
 192 км: Элекмонар
 195 км: Аюла
 200 км: Чемал (правый, длина 54 км),
 210 км: Бертка
 221 км: Апшуяхта
 227 км: Тыткескен
 232 км: Коскол
 235 км: Бийка
 235 км: Каспа
 240 км: Чеба
 244 км: Эдиган
 247 км: Ороктой
 255 км: Нижний Куюс
 262 км: Саралу
 264 км: Бельтертуюк
 265 км: Улюта
 272 км: Большая Аяла
 277 км: Байтыгем
 288 км: Каянча
 296 км: Большая Сумульта (правый, длина 76 км),
 298 км: Урсул (левый, длина 119 км),
 324 км: Кадрин (правый, длина 95 км),
 325 км: Айлагуш (правый, длина 56 км),
 330 км: Большой Ильгумень (левый, длина 53 км)
 333 км: Карасу
 343 км: Большой Яломан
 348 км: Малый Яломан
 357 км: Иня
 367 км: Чуя (правый, длина 320 км),
 373 км: Нижний Инегень
 374 км: Теребеты
 377 км: Верхняя Инегень
 383 км: Эбелю
 390 км: Аргут (правый, длина 232 км),
 393 км: Казнахта
 400 км: Берткем
 407 км: Аккем
 408 км: Тургунда
 420 км: Деты-Кочек
 427 км: Кучерла (правый, длина 50 км),
 428 км: Тюнгур
 442 км: Кураган (правый, длина 51 км),
 444 км: Малая Катанда
 444 км: Большая Катанда
 458 км: Акчан
 467 км: Маргала
 470 км: Мульта
 474 км: Чендек
 475 км: Большая Теректа
 485 км: Большой Окол
 487 км: Окол
 490 км: Кастахта
 502 км: Кокса (левый, длина 179 км),
 522 км: Малый Сугаш
 524 км: Кайтанак
 528 км: Большой Сугаш
 546 км: Зайченон
 548 км: Бирюкса
 556 км: Собачья
 563 км: Быструха
 576 км: Зелёнка
 578 км: Луковка
 583 км: Тихая
 596 км: Тихая
 600 км: Озёрная
 606 км: Зайчиха
 629 км: Огнёвка
 641 км: Суетка
 642 км: Быстрая
 648 км: Верхний Кураган
 651 км: Ускучёвка
 657 км: Узун-Карасу
 680 км: Капчал

Населённые пункты 

 Мараловодка
 Кайтанак
 Огнёвка
 Усть-Кокса
 Гагарка
 Октябрьское
 Верх-Уймон
 Тихонькая
 Горбуново
 Нижний Уймон
 Мульта
 Замульта
 Ак-Коба
 Катанда
 Тюнгур
 Кучерла
 Инегень
 Иня
 Малый Яломан
 Куюс
 Еланда
 Чемал
 Элекмонар
 Анос
 Узнезя
 Аскат
 Чепош
 Усть-Сема
 Барангол
 Усть-Муны
 Известковый
 Манжерок
 Черемшанка
 Соузга
 Рыбалка
 Катунь
 Дубровка
 Ая
 Карлушка
 Майма
 Подгорное
 Платово
 Долина Свободы
 Шульгин Лог
 Мост-Иша
 Старая Суртайка
 Хуторки
 Быстрянка
 Берёзовка
 Образцовка
 Сростки
 Талица
 Карасук
 Полеводка
 Кокши
 Верх-Катунское
 Чуйский
 Сосновка
 Шульгинка
 Амурский
 Лесное
 Заречный
 Усть-Катунь
 Катунское

Достопримечательности

Пороги 

 Щёки — группа из 5 порогов
 Аккемский прорыв
 Ильгуменский
 Кадринская труба — каскад порогов
 Шабаш
 Каянча
 Аяла
 Тельдекпень 1 и 2 — самые мощные на Катуни
 Остров, или Еландинские ворота
 Чемальская труба — скальное сужение русла
 Аскатский
 Чепошский
 Мунинский
 Доллар
 Манжерокские

Слияние с Бией 

Место слияния рек Бии и Катунь выглядит очень живописно. Две реки, одновременно мощные, несут свои воды, сходясь в ещё более мощную струю — реку Обь. Обе реки имеют разный цвет. Летом и осенью Катунь — зеленоватый (бирюзовый), а Бия — белый (грязно-серый). Некоторое время реки несут свои воды почти не смешиваясь, образуя «полосатую» бело-зелёную струю. Весной нет такого контраста: воды Катуни мутные, серо-зелёные, а Бии — более чистые. На месте слияния находится остров Иконников, он имеет статус особо охраняемой природной территории (памятника природы).

Озёра 
 Голубые озера

Алтайское подворье 

На берегу Катуни в Онгудайском районе находится санаторно-курортный комплекс для высокопоставленных лиц Российской Федерации. Народное название комплекса «Дача Путина». Противоположный берег Катуни в устье Сумульты — популярное место для стоянок туристических групп. Останавливаться разрешено только если на территории комплекса нет никого из отдыхающих. Территория комплекса закрытая.

Судоходство 

Катунь судоходна от устья до села Шульгинка (Советский район), где специально для работы с речным транспортом построен завод по производству песчано-гравийной смеси. Длина судоходного участка — 33 км, однако судоходство сильно затруднено из-за галечных наносов, сильного и неустойчивого течения. Дноуглубительные работы на Катуни с начала 1990-х до 2014 года почти не проводились. Возобновить судоходство удалось в 2015 году, когда наиболее сложные участки были расчищены с помощью плавучих кранов. В 2016 году был восстановлен многочерпаковый земснаряд «Обская-103», с помощью которого восстанавливается судовой ход на участке от села Усть-Катунь до села Лесное.

Происхождение названия 
Исследователь топонимии Горного Алтая О. Т. Молчанова отмечает, что название реки связано с несколькими версиями. Одна из них — версия местных жителей, которые связывают наименование водотока с местным названием: Кадын-Суу. «Кадын» в переводе означает «царица, ханша, дама». Слова gatun — дама (княгиня) и xъatun — жена знатного человека, часто встречаются в древних рукописях. В тюркских языках также часто встречаются варианты написания слова, имеющего сходное значение. В якутском языке есть слово «хотун» — госпожа, хозяйка, женщина. Оно также прибавляется к имени божества, имеющего женский облик и к названию рек, гор, как знак особого уважения. Исследователь делает вывод, что имя реки имеет корни и восходит к древнетюркскому вариативному сочетанию кадын/хатун (повелительница, госпожа), что связано с почитанием больших географических объектов: гор, рек и т. д.

В массовой культуре

Легенда о Катуни и Бие 

У хана Алтая была прекрасная дочь Кадын. Безумно любил её своенравный отец. Понимал он, что рано или поздно придётся девушку отдать замуж, придётся расстаться с ненаглядной дочерью, но хотел как можно дольше удержать свою Кадын дома. Чтобы никто не видел её красоты, хан построил для неё замок высоко в горах.

Одиноко жила красавица Кадын в своём прекрасном, неприступном замке. Никто не мог попасть в эти места, потому что не было туда дорог. Но птицы, прилетавшие с востока, пели для Кадын песни о красоте и уме парня по имени Бий, который живёт далеко в степях.

Ветры, пролетавшие мимо гордо стоявшего в своём одиночестве замка, шептали красавице о любви Бия к Кадын. Разгорались в мыслях девушки прекрасные мечты о счастье с любимым человеком. И вот однажды, наслушавшись щебетанья птиц и шороха ветра, Кадын решила сбежать из заточения и встретиться с долгожданной любовью.

Подкараулила смелая девушка, когда уснёт её могучий отец, спрыгнула с высокой скалы и побежала навстречу любимому. Проснувшись, хан Алтай не нашёл своей дочери. Поняв, что любимая дочь покинула его навсегда, он послал вдогонку самых ловких и сильных богатырей с приказом догнать беглянку и вернуть назад.

Но ни один из воинов хана не смог настичь Кадын, которая, ловко прыгая с камня на камень, петляя между скалами, стремительно бежала всё дальше и дальше. Самым быстрым и проворным оказался богатырь по имени Бабырхан. Он уже ухватил Кадын за рукав платья, но она, рванувшись, оторвала рукав и устремилась дальше.

Так и не догнали богатыри красавицу Кадын, которая встретилась со своим любимым Бием, и они побежали дальше вместе, слившись в одно целое — реку Обь.

С тех пор влюблённые неразлучны. А грозный хан Алтай в жестоком гневе своём и в слепой ярости превратил богатырей в камни. Так и стоят они каменными громадами: Сартыкпай, Сарлык и Бабырхан, который стал последней горой северного Алтая.

Сказания алтайских старообрядцев 

Известный бийский историк и краевед Б. Х. Кадиков рассказывал, что согласно сказаниям алтайских старообрядцев, последняя апокалиптическая битва между силами добра и зла состоится именно в междуречье Бии и Катуни.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Панорама 360° со слияния рек Катуни и Чуи

 
Катунь
Катунь
Катунь
Катунь
Катунь